Професіональна футбольна група А 2000–01 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Левскі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення чемпіонату клуб Велбажд (Кюстендил) перемістився до Пловдива та об'єднався з клубом Локомотив (Пловдив).
2. Після закінчення чемпіонату клуб Хебир (Пазарджик) перемістився до Петрича та об'єднався з клубом Беласиця (Петрич).
3. Після закінчення чемпіонату клуб Ловеч змінив назву на Литекс.
4. Клуб Ловеч взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як володар Кубка Болгарії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2001

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2000–01
Болгарія
Болгарія
2000 у болгарському спорті
2001 у болгарському спорті